WHIM steht für:

 Warm-Hot Intergalactic Medium, Bestandteil des intergalaktischen Raums
 WHIM-Syndrom, Warzen-Hypogammaglobulinämie-Immundefizienz-Myelokathexis-Syndrom
 Wessex Head Injury Matrix, einen englischsprachigen neuropsychologischen Score zur Beurteilung von Patienten

WHIM